Dijkerhoek (Hof van Twente)
 Dijkerhoek (Rijssen-Holten)